Theusner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Theusner (* 1948), deutscher Musiker, Komponist und Schauspieler
 Martin Theusner (1878–1942), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Wehrwirtschaftsführer
 Ulrike Theusner (* 1982), zeitgenössische deutsche Malerin